2. ŽNL Međimurska (također i pod nazivom 2. međimurska liga) u sezoni 2016./17. predstavlja 2. rang županijske lige u Međimurskoj županiji, te ligu šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.  
Sastojala se od dvije skupine od 16 klubova - Skupine A (prvak Dinamo iz Palovca) i Skupine B (prvak Sokol iz Vratišinca).

Skupina A

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 15. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (16. – 30. kolo) 
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Skupina B

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 15. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (16. – 30. kolo) 
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Poveznice 
 mns.hr, Međimurski nogometni savez
 emedjimurje.rtl.hr, II. međimurska liga - skupina A 
 emedjimurje.rtl.hr, II. međimurska liga - skupina B 
 2. ŽNL Međimurska
 3. ŽNL Međimurska 2016./17.

Izvori 
 mns.hr, Gool - službeno glasilo Međimurskog nogometnog saveza,  pristupljeno 1. srpnja 2017. 
 mns.hr, Gool - službeno glasilo Međimurskog nogometnog saveza, 2016. godina,  preuzeto 1. srpnja 2017. 
 mns.hr,  Gool - službeno glasilo Međimurskog nogometnog saveza, br. 1487, izdano 21. lipnja 2017., preuzeto 1. srpnja 2017. 
 emedjimurje.rtl.hr, II. međimurska liga - skupina A, ljestvica i rezultati 30. kola , pristupljeno 1. srpnja 2017.   
 emedjimurje.rtl.hr, II. međimurska liga - skupina A - rezultati , pristupljeno 1. srpnja 2017. 
 mns.hr, klubovi 2. međimurske lige - skupina A 2016./17., pristupljeno 1. srpnja 2017. 
 emedjimurje.rtl.hr, II. međimurska liga - skupina B, ljestvica i rezultati 30. kola , pristupljeno 1. srpnja 2017.
 emedjimurje.rtl.hr, II. međimurska liga - skupina B - rezultati , pristupljeno 1. srpnja 2017. 
 mns.hr, klubovi 2. međimurske lige - skupina B 2016./17., pristupljeno 1. srpnja 2017. 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 6. rang - 2. ŽNL
 

Međimurska-2016-17
Međimurska-2
Nogomet u Međimurskoj županiji